Soundsystem nebo Sound system se používá pro označení:

 Soundsystém
 Sound System Records – australská vydavatelská firma 
 Soundsystem (311) – album skupiny 311
 Open Sound System – zvukové rozhraní